Regularisierung steht in der Mathematik für:

 Tichonow-Regularisierung zur Approximation einer semi-definiten Matrix durch eine positiv definite Matrix 
 LASSO-, Ridge-Regression und ähnliche in der Statistik, siehe Regularisierung (Verlustfunktion)
 Regularisierung von Matrizen durch Hinzufügung von zusätzlichen Zeilen und Spalten, siehe Ränderung #Regularisierung
 Regularisierung in der geometrischen Modellierung durch Umwandlung einer nichtregulären Menge in eine reguläre Menge 
 Regularisierung einer Gruppe von Methoden beim maschinellen Lernen zur Vermeidung von Überanpassung 
 Regularisierung in der Physik zur Behandlung von auftretenden Unendlichkeiten in der Quantenfeldtheorie, siehe Renormierung #Regularisierung